

Patronyme 
 (par ordre alphabétique des articles)
 Agnès Geoffray, (née en 1973), photographe française.
 César Geoffray (1901-1972), compositeur et chanteur français.
 Léon Geoffray (1852-1927), diplomate français, ambassadeur de France.
 William Geoffray (né en 1991), karatéka français.

Prénom 
Geoffray est aussi un prénom, peu usité

Variantes 
 , , de Joffrey, Joffre.

Homonymie de patronyme